2007 Голяма награда на САЩ е 33-то за Голямата награда на САЩ и седми кръг от сезон 2007 във Формула 1, провежда се на 17 юни 2007 година на пистата Индианаполис, Индиана, САЩ.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на САЩ
Спорт в Индианаполис